2014 Голяма награда на Канада е 45-о за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 8 юни 2014 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2014 година в Канада